Моривіль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мерт і Мозель
 Моривіль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Вогези